Carmody ist der Familienname folgender Personen:

 Don Carmody (* um 1952), US-amerikanisch-kanadischer Filmproduzent
 Edmond Carmody (* 1934), US-amerikanischer Geistlicher, Altbischof von Corpus Christi
 Francis James Carmody (1907–1982), US-amerikanischer Romanist und Mediävist
 Robert Carmody (1938–1967), US-amerikanischer Boxer
 Thomas Carmody (1859–1922), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Demokratische Partei)